Првенство Друге лиге „Исток” у фудбалу 1996/97. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва „Б” лига, а нижа Републичке лиге.

Приштина је првак Друге лиге „Исток” са датим 56, а примила 24 гола. Гол разлика 32 гола и освојено 66 бода. Само је 9 утакмица изгубио и провела је на првом месту 28. кола.

У сезони 1996/97. је било 403.400 гледалаца. Просек по клубу 22.411, просек по колу 11.865 и просек по утакмици 401 гледалаца.
 За сезону 1997/98. у Прву „Б” лигу прешла је: 
 Приштина, Приштина. 
 Палилулац иде у бараж са Спартаком из Суботице

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Палилулац
Крњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Раднички

Пирот

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Цемент

Беочин

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Синђелић
Ниш

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. Солунац БМЈерковић
Карађорђево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. Балкан Буковица

Београд

	

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Динамо
Панчево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ОФК Бор

Бор
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. Приштина

Приштина

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ОФК Звездара

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. Дубочица

Лесковац

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. Напредак

Крушевац

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. Железничар

Ниш

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. Нови Сад

Нови Сад

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. Хајдук
Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. Јединство Цемент

Параћин

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. Раднички

Нови Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. БеоградБеоград

|}

 Резултати по колима (број гледалаца) 

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне..

  Голгетери друге лиге „Исток” и „Запад” 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||Група||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| style="text-align:right;"|1.||align=left |Пријић ||align=left|Запад||align=center|  ||Сартид, Смедерево|| style="text-align:right;"|26|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|2.||align=left |Друлић|| rowspan="2" style="text-align:left;"|Запад||align=center||| Раднички, Крагујевац|| rowspan="2" style="text-align:right;"|18
|-	
|align=left |Мишковић||align=center|||Челик, Никшић
|-	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|4.||align=left |Катић|| rowspan="2" style="text-align:left;"|Запад|| rowspan="2" style="text-align:center;"|||rowspan="2" | Раднички, Крагујевац|| rowspan="3" style="text-align:right;"|17
|-
|align=left |Марковић
|-	
|  style="text-align:left; background:#c0ffc0;"|Триван||  style="background:#c0ffc0; text-align:left;"|Исток||  style="background:#c0ffc0; text-align:center;"||| style="background:#c0ffc0;"|Приштина
|-	
|style="text-align:right;"|7.||align=left |Ивановић||align=left|Запад||align=center||| Могрен, Бар||style="text-align:right;"|16
|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|8.||align=left |Петковић|| rowspan="2" style="text-align:left;"|Исток||align=center|||Палилулац, Крњача|| rowspan="2" style="text-align:right;"|15
|-	
|align=left |Рад ??||align=center|||Цемент, Беочин
|-	
|style="text-align:right;"|10.||align=left |А. Самуровић||align=left|Запад||align=center|||Мачва, Богатић||style="text-align:right;"|14
|-	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|11.||align=left |Поповић|| rowspan="2" style="text-align:left;"|Исток||align=center|||Хајдук, Београд|| rowspan="3" style="text-align:right;"|13
|-	
|align=left |Радосављев||align=center|||Нови Сад
|-	
|align=left |Вранеш||align=left|Запад||align=center|||Челик, Никшић
|-	
|style="text-align:right;"|14.||align=left |Ловрић||align=left|Исток||align=center|||Палилулац, Крњача||style="text-align:right;"|12
|-		
|align=right|...|| || || || ||						
|}

Резултати
{| style="background:#fffacd; font-size:90%; text-align:center;" class="wikitable"
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !!!! !!!! 	
|-	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац, Крњача	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Раднички, Пирот	
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	

|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Цемент, Беочин  	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |0:0 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Синђелић, Ниш  	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #C0FFC0;" |4:1	

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Солунац БМЈерковић, Карађорђево 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Балкан Буковица, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2   	

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Динамо, Панчево	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |4:5||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |8:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Бор, Бор 	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1   	

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Приштина, Приштина	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |6:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Звездара, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0    	

|-!	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Дубочица, Лесковац 		
|style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |1:2

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Напредак, Крушевац	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0   	

|-! 	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Железничар, Ниш	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |3:3   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Нови Сад, Нови Сад	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-! 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Хајдук, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Јединство Цемент, Параћин	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! 
!17|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Раднички, Нови Београд	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |7:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!18|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Београд, Београд	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  || 	
|}

 Статистика 

|}

 Позиције на табели по колима 
	
		

 Табела  

| style="width:10px;"| 
|valign="top"|

| style="width:10px;"| 
|valign="top"|	

|}
 За сезону 1997/98. у Прву „Б” лигу прешла је: Приштина, Приштина
 Палилулац иде у бараж са Спартаком из Суботице
{| class="wikitable" style="text-align:left;" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 96%;"	
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:center;"
!colspan="3"|Суботица 11. јуна 1997. годинеСтадион: Градски стадион Суботица 4.000 гледалаца 
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:left;"
!|„Домаћин”||align=center|Резултат||„Гост”
|- style="text-align:left;"
|| Спартак, Суботица ||style="text-align:Center;"|2:1||Палилулац, Крњача
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 96%;"	
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:center;"
!colspan="3"|Београд 15. јуна 1997. годинеСтадион: Трудбеника 1.500 гледалаца 
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:left;"
!|„Домаћин”||align=center|Резултат||„Гост”
|- style="text-align:left;"
||Палилулац, Крњача||style="text-align:Center;"|0:1'''||Спартак, Суботица 
|}

Спартак из Суботице је победник баража.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије	

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1996/97. у југословенском фудбалу